Коростянка, скабіоза, постілка (Scabiosa L.) — рід рослин з родини жимолостевих (Dipsacaceae).

В Україні 7 видів; ростуть на пісках, луках, схилах, у соснових лісах. Найпоширеніші: коростянка українська (S. ucrainica L.), коростянка блідо-жовта (S. ochroleuca L. = S. columbaria var. ochroleuca Coult.), коростянка голубина (S. columbaria L.)

На честь цих рослин названо астероїд 1228 Скабіоза.

Види 
Згідно з даними сайту «The Plant List» рід коростянка містить 62 визнаних види:
 Scabiosa achaeta Vis. & Pančić
 Scabiosa africana L.
 Scabiosa albanensis R.A. Dyer
 Scabiosa albocincta Greuter
 Scabiosa alpestris Kar. & Kir.
 Scabiosa angustiloba B.L. Burtt
 Scabiosa argentea L.
 Scabiosa atropurpurea L.
 Scabiosa austroaltaica Bobrov
 Scabiosa balcanica Velen. ex Nyman
 Scabiosa buekiana Eckl. & Zeyh.
 Scabiosa candollei DC.
 Scabiosa canescens Waldst. & Kit.
 Scabiosa cinerea Lapeyr. ex Lam.
 Scabiosa columbaria L.
 Scabiosa comosa Fisch. ex Roem. & Schult.
 Scabiosa cosmoides Boiss.
 Scabiosa crenata Cirillo
 Scabiosa cretica L.
 Scabiosa drakensbergensis B.L. Burtt
 Scabiosa epirota Halácsy & Bald.
 Scabiosa fumarioides Vis. & Pančić
 Scabiosa graminifolia L.
 Scabiosa gumbetica Boiss.
 Scabiosa hispidula Boiss.
 Scabiosa holosericea Bertol.
 Scabiosa hymettia Boiss. & Spruner
 Scabiosa incisa Mill.
 Scabiosa isetensis L.
 Scabiosa japonica Miq.
 Scabiosa lacerifolia Hayata
 Scabiosa limonifolia Vahl
 Scabiosa lucida Vill.
 Scabiosa micrantha Desf.
 Scabiosa minoana (P.H.Davis) Greuter
 Scabiosa monspeliensis Jacq.
 Scabiosa nitens Roem. & Schult.
 Scabiosa ochroleuca L.
 Scabiosa olgae Albov
 Scabiosa parviflora Desf.
 Scabiosa persica Boiss.
 Scabiosa pulsatilloides Boiss.
 Scabiosa rhodopensis Stoj. & Stef.
 Scabiosa rotata M.Bieb.
 Scabiosa saxatilis Cav.
 Scabiosa semipapposa Salzm. ex DC.
 Scabiosa sicula L.
 Scabiosa silenifolia Waldst. & Kit.
 Scabiosa songarica Schrenk
 Scabiosa sphaciotica Roem. & Schult.
 Scabiosa stellata L.
 Scabiosa taygetea Boiss. & Heldr.
 Scabiosa tenuis Spruner ex Boiss.
 Scabiosa transvaalensis S. Moore
 Scabiosa triandra L.
 Scabiosa triniifolia Friv.
 Scabiosa tschiliensis Grüning
 Scabiosa turolensis Pau
 Scabiosa tysonii L. Bolus
 Scabiosa variifolia Boiss.
 Scabiosa vestina Facchini ex W.D.J.Koch
 Scabiosa webbiana D.Don

Примітки

Література 
 

Жимолостеві
Роди квіткових